Con il nome di Ugo Pepoli sono conosciuti i seguenti personaggi:

Ugo Pepoli (1484-1528), condottiero
Ugo Pepoli (1818-1896), militare e patriota